Drlupa je lahko:
 Drlupa, Kraljevo (Srbija)
 Drlupa, Sopot (Srbija)